Il toponimo Targoviste, con diverse grafie, può riferirsi a:

Bulgaria
Distretto di Tărgovište
Tărgovište, città capoluogo della regione omonima

Romania
Târgoviște, municipio capoluogo del Distretto di Dâmbovița